

Гранвілл — місто, штат Айова
 Гранвілл — місто, штат Массачусетс
 Гранвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Гранвілл — місто, штат Північна Дакота
 Гранвілл — місто, штат Вермонт
 Гранвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Гранвілл — селище, штат Іллінойс
 Гранвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Гранвілл — селище, штат Огайо
 Гранвілл Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Гранвілл Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія
 Гранвілл — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Див. також 
 Гранвіль
 Ґренвілл